Power & Passion — дебютний міні-альбом американського репера Mr. Muthafuckin' eXquire, виданий лейблом Universal Republic Records 6 листопада 2012 р. На «The Message Pt. 1 & 2» існує відеокліп.

Список пісень

Посилання 

Хіп-хоп альбоми